Младен Васари (Лендава, 9. мај 1954 — Загреб, 21. новембар 2022) био је југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|4
|2
|3
|1
|1
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|2
|4
|0
|0
|1
|7
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|6
|7
|4
|1
|2
|20
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1970. || Дружба Пере Квржице || Перо Квржица
|-
| 1975. || Кућа || Сликар
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573. || Ван Ховигов преводитељ
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Фриц Ловенштајн, Теслин асистент
|-
| 1979. || Анно домини 1573 (ТВ серија) || Петров глас
|-
| 1979. || Живи били па видјели || Јанко Визек
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Јудита (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Божо
|-
| 1983. || Замке (ТВ серија) || Истражитељ ОЗН-е
|-
| 1985. || Хрватски народни препород (ТВ серија) || Глумац 
|-
| 1985. || Хорватов избор || Рунац
|-
| 1986. || Чудесна шума || /
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија)|| Рунац
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Чаробњаков шешир || /
|-
| 1990. || Розенкранц и Гилденстерн су мртви || Трагедиан
|-
| 1991. || Папа мора умрети || Трећи новинар
|-
| 1995. || Grand Ecran  || Бранкардиер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2007. || Крадљивац успомена || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2011. || Леа и Дарија || Патхе, сниматељ
|-
| 2013. || Стипе у гостима (ТВ серија) || Жан
|}

Самостално 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2012. || Југославенске тајне службе (ТВ документарна серија) || Крунослав Драгановић
|-
| 2021. || Доба ускока (ТВ документарна серија) || Паоло Сарпи
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1954.
Умрли 2022.
Хрватски глумци
Југословенски глумци